Bonte lansneusvleermuis
 Grote lansneusvleermuis